Josep Vendrell i Ferrer (Tarragona, 1882 - 1950), militar i president del FC Barcelona
 Josep Vendrell i Lladó (Lleida, 1919 - Lleida, 1988), futbolista català
 Josep Vendrell Gardeñes (Camarasa, 1968), polític català